{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87201) - || 2000 OO25 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87202) - || 2000 OV25 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87203) - || 2000 OL26 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87204) - || 2000 OL29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87205) - || 2000 OB30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87206) - || 2000 ON31 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87207) - || 2000 OO32 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87208) - || 2000 OQ32 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87209) - || 2000 OW32 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87210) - || 2000 OS35 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87211) - || 2000 OP36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87212) - || 2000 OQ36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87213) - || 2000 OT36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87214) - || 2000 OX36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87215) - || 2000 OM37 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87216) - || 2000 OG38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87217) - || 2000 OO38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87218) - || 2000 OS38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87219) - || 2000 OH39 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87220) - || 2000 OK40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87221) - || 2000 OQ40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87222) - || 2000 OV40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87223) - || 2000 OD41 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87224) - || 2000 OG41 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87225) - || 2000 OP41 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87226) - || 2000 OY41 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87227) - || 2000 OC42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87228) - || 2000 OD42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87229) - || 2000 OO42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87230) - || 2000 OZ42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87231) - || 2000 OB43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87232) - || 2000 OC43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87233) - || 2000 OE43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87234) - || 2000 OX43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87235) - || 2000 OM44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87236) - || 2000 OO44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87237) - || 2000 OP44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87238) - || 2000 OA45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87239) - || 2000 OH45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87240) - || 2000 OJ45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87241) - || 2000 OL45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87242) - || 2000 OU45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87243) - || 2000 OV45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87244) - || 2000 OT46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87245) - || 2000 OX46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87246) - || 2000 OA47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87247) - || 2000 OB47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87248) - || 2000 OQ47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87249) - || 2000 OR47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87250) - || 2000 OX47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87251) - || 2000 OV49 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87252) - || 2000 OM50 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87253) - || 2000 OT50 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87254) - || 2000 OY52 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87255) - || 2000 OB53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87256) - || 2000 ON53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87257) - || 2000 OO53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87258) - || 2000 OP53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87259) - || 2000 OW53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87260) - || 2000 ON54 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87261) - || 2000 OQ55 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87262) - || 2000 OC56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87263) - || 2000 OB57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87264) - || 2000 OY57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87265) - || 2000 OL58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87266) - || 2000 OK59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87267) - || 2000 OM59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87268) - || 2000 OR59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87269) - || 2000 OO67 || 29 juli 2000 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| (87270) - || 2000 OR69 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (87271) Kokubunji || 2000 PY3 || 3 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (87272) - || 2000 PL4 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87273) - || 2000 PP7 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87274) - || 2000 PB8 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87275) - || 2000 PZ8 || 4 augustus 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (87276) - || 2000 PE9 || 6 augustus 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (87277) - || 2000 PR11 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87278) - || 2000 PT11 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87279) - || 2000 PX11 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87280) - || 2000 PF12 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87281) - || 2000 PV12 || 8 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87282) - || 2000 PW12 || 8 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87283) - || 2000 PX12 || 8 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87284) - || 2000 PE14 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87285) - || 2000 PT14 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87286) - || 2000 PW14 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87287) - || 2000 PR16 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87288) - || 2000 PY16 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87289) - || 2000 PC17 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87290) - || 2000 PF18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87291) - || 2000 PG18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87292) - || 2000 PZ19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87293) - || 2000 PK20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87294) - || 2000 PR20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87295) - || 2000 PT20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87296) - || 2000 PK23 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87297) - || 2000 PL23 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87298) - || 2000 PA24 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87299) - || 2000 PU24 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87300) - || 2000 PF25 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten